Хуажун — китайский топоним:

 Хуажун (Эчжоу) (华容) — район городского подчинения городского округа Эчжоу провинции Хубэй
 Хуажун (Юэян) (华容) — уезд городского округа Юэян провинции Хунань